Четврто првенство СССР у шаху одржано је 21. августа до 6. септембра 1925. у Лењинграду.

Турнирска табела

Спољашње везе 
 4. првенство СССР у шаху Лењинград 1925.

Првенства СССР у шаху
Шах у 1925.